Portés disparus est le titre de plusieurs œuvres :

 Portés disparus (Missing in Action) est un film américain de Joseph Zito sorti en 1984 ;
 Portés disparus 2 (Missing in Action 2: The Beginning) est un film américain de Lance Hool sorti en 1985 ;
 Portés disparus 3 (Braddock: Missing in Action 3) est un film américain de Aaron Norris sorti en 1987 ;
 Portés disparus, épisode de la série télévisée Stargate, de 1998.
 FBI : Portés disparus (Without a Trace) est une série américaine créée en 2002.